Who I Am — пятый студийный альбом американского кантри-певца Алана Джексона, вышедший 28 июня 1994 года на лейбле Arista. Продюсером был Keith Stegall. Диск Джексона возглавил кантри-чарт Top Country Albums и был пятым в общенациональном основном альбомном хит-параде Billboard 200.

Об альбоме 
Четыре сингла с альбома возглавляли кантри-чарт США: «Summertime Blues» (кавер известной песни Эдди Кокрана), «Gone Country», «Livin' on Love», «I Don't Even Know Your Name».
Who I Am дебютировал на пятом месте в американском хит-параде Billboard 200 и достиг первого места в кантри-чарте Top Country Albums с тиражом 102,000 копий, став для Джексона его вторым чарттоппером. В январе 1999 года Who I Am получил 4-кратную платиновую сертификацию Recording Industry Association of America.
Альбом получил положительные и смешанные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий.

Список композиций

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Синглы

Сертификации и продажи

Примечания 

Альбомы США
Кантри-альбомы
Альбомы Алана Джексона
Альбомы Arista Records